Jan Okoński (ur. 1953) – polski polityk
 Jan Chrzciciel Okoński (ur. 1807, zm. 1889) – polski aktor, dyrektor teatralny i dramtaturg. 
 Konrad Okoński (ur. 1987) – autor komiksów internetowych
 Michał Okoński (ur. 1971) – polski dziennikarz
 Mirosław Okoński (ur. 1958) – lewonożny piłkarz polski
 Paweł Okoński (ur. 1961) – polski aktor
 Wiesław Okoński (ur. 1950) – polski polityk
 Witold Okoński (1904-1979) – polski dyplomata
 Zbigniew Okoński (ur. 1949) – polski ekonomista, menedżer, polityk